Radu est un prénom masculin roumain dérivé du vieux-slave радъ (radŭ), « heureux ». C'est également un nom de famille présent surtout en Roumanie.

Personnages historiques 

 Radu Negru (XIII siècle), fondateur légendaire de la principauté de Valachie ;
 Radu III le Beau (mort en 1475), prince de Valachie ;
 Radu IV le Grand (mort en 1508), prince de Valachie ;
 Radu VI Bădica (mort en 1524), prince de Valachie ;
 Radu V de la Afumați (mort en 1529), prince de Valachie ;
 Radu de Valachie, prince titulaire de Valachie en 1591 ;
 Radu X Șerban (mort en 1620), prince de Valachie ;
 Radu XI Iliaș, prince de Valachie en 1632.

Autres personnes

Nom de famille

Références 

Prénom masculin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Patronyme roumain

en:Radu (given name)